Das erstmals ausgetragene 10-km-Skilanglauf-Verfolgungsrennen der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1992 fand am 15. Februar 1992 im Skistadion in Les Saisies statt. Gestartet wurde mit dem Abständen aus dem vorherigen 5-km-Lauf in der klassischen Technik vom 13. Februar. Olympiasieger wurde die Russin Ljubow Jegorowa, die von Platz zwei gestartet war, vor der viertplatzierten des 5-km-Laufes Stefania Belmondo und Jelena Välbe, die von Platz drei startete.

Daten 
 Datum: 15. Februar 1992
 Höhenunterschied: 87 m
 Maximalanstieg: 61 m
 Totalanstieg: 381 m
 58 Teilnehmerinnen aus 21 Ländern, davon alle in der Wertung

Ergebnisse 

Vier Teilnehmerinnen des vorangegangenen 5-km-Laufs traten zum Verfolgungsrennen nicht an.

Weblinks 
 Ergebnisse auf olympedia.org

10 km Verfolgung Frauen